Jewell Building ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Jewell Building (Idaho), ID-Nr. 89002263
 Jewell Building (Nebraska), ID-Nr. 83001091